

Codici 
 RUB – codice valutario ISO 4217 del Rublo russo, valuta della Russia

Musica 
Rub – album di Peaches del 2015